Штефани () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Штефани, Иоганн Готлиб (1741—1800) — австрийский драматург, либреттист, актёр.
 Штефани, Франц (1842—1927) — немецкий ботаник и предприниматель.